

Населені пункти та їхні частини
 Суходул — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства
 Суходул — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Суходул — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Суходул — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Суходул — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Суходул — частина міста Коросно в Підкарпатському воєводстві
 Суходул — лісова осада в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки